Kulick může být:

 Bob Kulick (1950–2020) – americký kytarista
 Bruce Kulick (* 1953) – americký kytarista
 Don Kulick (* 1960) – švédský antropolog